Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Miloslav Mečíř e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Stanislav Birner e Jaroslav Navrátil 3–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Stanislav Birner /  Jaroslav Navrátil (finale)

 Petr Korda /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Josef Čihák /  Milan Šrejber (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Praga 1987